Talentagentur steht für:

 Künstleragentur, Agentur zum Aufbau und zur Vermittlung von Künstlern
 Modelagentur, Agentur zum Aufbau und zur Vermittlung von Models
 Sportleragentur, Agentur zum Aufbau und zur Vermittlung von Profisportlern, siehe Spielervermittler